Llantén mediano puede referirse a:
 el nombre común de la planta Plantago major;
 el nombre común de la planta Plantago media.